Top o’ the Morning (film 1922)
 Top o’ the Morning (film 1949)
 Top o’ the Morning / Emperor Waltz